Sezon 2009 był 49. edycją rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Wybrzeża Kości Słoniowej. Tytułu nie obroniła drużyna Africa Sports National Abidżan. Nowym mistrzem Wybrzeża Kości Słoniowej został zespół ASEC Mimosas.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Ligue 1 MTN

Bibliografia 

 RSSSF

2009 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Wybrzeżu Kości Słoniowej
2009 w Afryce